Ana Jara puede referirse a:

 Ana Jara Velásquez (n. 1968), política peruana.
 Ana Jara Martínez (n. 1995), actriz española.